

Geografia 
 Sic – comune del distretto di Cluj (Romania)

Sigle 
 Servizio di ingegneria clinica
 Settimana internazionale della critica – sezione parallela della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia
 Semaine de la Critique – sezione parallela del Festival di Cannes
 Scrittura industriale collettiva – metodo di scrittura collettiva
Sistema Informativo Integrato Controlli Auto
 Servizio informativo della confederazione – servizi segreti svizzeri 
 Sistema integrato delle comunicazioni – insieme di stampa, editoria, radio, televisione, cinema e pubblicità definito dalla legge Gasparri
 Sito di interesse comunitario – anche detto "sito di importanza comunitaria", designa le aree protette dell'UE
 Sociedade Independente de Comunicação – emittente televisiva portoghese
 Standing interpretations committee – interpretazione di principi contabili

Chimica 
 SiC – formula chimica della moissanite o carburo di silicio

Codici 
 SIC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sinope (Turchia)

Religione 
 S.I.C. – suore dell'imitazione di Cristo

Altro 
 Sic – "così" in latino, usato in editoria per evidenziare un refuso presente nel testo originale di una citazione
 SIC – codice in MotoGP del pilota motociclistico italiano Marco Simoncelli, divenuto suo soprannome.